Șoldănești heißen folgende geographische Objekte:

 Rajon Șoldănești, Verwaltungseinheit in der Republik Moldau

 Șoldănești (Republik Moldau), Stadt in der Republik Moldau
 Șoldănești (Botoșani), Dorf im Kreis Botoșani, Rumänien
 Șoldănești (Suceava), Dorf im Kreis Suceava